В межконтинентальных стыковых матчах по принципу «дома и в гостях» за право играть в финальной стадии чемпионата мира в Италии приняли участие представители Южноамериканской конфедерации и Конфедерации футбола Океании. В матчах, состоявшихся 15 и 30 декабря 1989 года, приняли участие сборная Колумбии и сборная Израиля, которая по политическим причинам проходила отбор от Океании. По итогам двухматчевого противостояния колумбийцы оказались сильнее и впервые с 1962 года отобрались на чемпионат мира.

КОНМЕБОЛ vs ОФК

|}

Матчи

Примечания 

Чемпионат мира по футболу 1990
Отборочные турниры чемпионатов мира по футболу